Der Dreiband Grand Prix 1989/8 war das 20. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 12. bis zum 15. Oktober 1989 in Spa statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als "IWAN SIMONIS GRAND PRIX 1989" ausgetragen.

Geschichte 
Der Niederländer Rini van Bracht und der Japaner Yoshiko Mano waren die großen Sieger des Turniers und qualifizierten sich für den BWA-Weltcup 1989. Die Plätze eins und zwei sowie drei und vier wurden nicht mehr ausgespielt.

Turniermodus 
In einer Qualifikation wurden erst im K.-o.-System aus 128 Spielern die besten acht ermittelt. Dann kamen acht Spieler der BWA dazu. Daraus wurden vier Gruppen à vier Spieler gebildet. Die beiden Gruppenbesten trafen dann im Achtelfinale auf die acht vor dem Turnier gesetzten Spieler. Das Hauptturnier wurde im K.-o.-System gespielt. In der Qualifikation ging es über zwei, danach über drei Gewinnsätze.

Abschlusstabelle

KO-Runde 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Einzelnachweise 

1989/8
Karambolageveranstaltung 1989
Billardturnier in Spa (Belgien)